Droga krajowa nr 65 (Czechy)
 Droga krajowa nr 65 (Polska)
 Droga krajowa nr 65 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 65 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A65